Sonntagskind steht für:

 Sonntagskind, ein ursprünglich von einer Figur der europäischen Volkskunde abgeleiteter Begriff; heutige Bezeichnung für ein am Sonntag geborenes Kind
 Das Sonntagskind (1956), Filmkomödie von Kurt Meisel
 Zeche Sonntagskind, ehemalige Braunkohlenzeche in Wuppertal

Siehe auch:
 Sonntagskinder